Сімейкине — селище міського типу, Луганська область, Сорокинський район
 Сімейкине — село, Сумська область, Путивльський район
 Сімейкине — станція Донецької залізниці в однойменному смт
 Сімейкине-Нове — станція Донецької залізниці